Таулант Сефері (мак. Таулјант Сулејманов, алб. Taulant Seferi, нар. 15 листопада 1996, Куманово) — албанський та македонський футболіст.
 Ідріз Сефері (тур. İdris Sefer, алб. Idriz Seferi; 1847—1927) — албанський національний герой, партизан; член націоналістичних організацій .